Die Primeira Divisão 1948/49 war die 15. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 19. September 1948 und endete am 10. April 1949.

Den Meistertitel sicherte sich zum fünften Mal Sporting Lissabon.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. SC Covilhã nahm zum ersten Mal teil.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1948-49 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1948/49